Sezona Formule 1 1961 je bila dvanajsta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 14. maja 1961 z dirko za Veliko nagrado Monaka, končala pa 8. oktobra 1961 z osmo dirko sezone za Veliko nagrado ZDA. Dirkaški naslov je osvojil Američan Phil Hill, moštvenega pa Ferrari.

Dirkači in moštva
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1961.

Rezultati

Velike nagrade

Moštva

Dirkači

Druge pomembne dirke 
Te dirke niso štele za naslov prvaka, vendar so vseeno imele kar velik pomen.

Opombe 

1961
1961 v športu